QP-2 — арктический конвой времён Второй мировой войны.

Малый океанский тихоходный специальный конвой, вышедший из Архангельска . Прибыл в Керкуолл .

Состав конвоя

Грузовые суда 
Торговые суда, тоннажем от 2500 до 7400, (тоннаж/год спуска на воду):
 Английские грузовые суда:
 Atlantic, (5414/1939) (командующий группы торговых судов)
 Blairnevis (4155/02.1930)
 Gemstone (4986/1938)
 Harmonic (4558/1930)
 Lorca (4875/1931)
 River Afton (5479/1935)
 Панамские грузовые суда:
 Capira (5565/1920)
 North King (4934/1903) (первый заместитель командующего группы торговых судов)
 Бельгийское грузовое судно:
 Ville D’Anvers (7462/1920)
 Советские грузовые суда: 
 Чернышевский (3,588/1919)
 Ижора (2,815/1921)
 Степан Халтурин (2,498/1921)

Эскорт 
 Крейсера и эсминцы:
 HMS Eclipse (H08) — эсминец. Заложен: 22 марта 1933. В составе эскорта с 3 до .
 HMS Icarus (D03) — эсминец. Заложен: 9 марта 1936. В составе эскорта с 3 до .
 HMS Norfolk (78) — тяжёлый крейсер типа County. В составе эскорта с 3 до .
 Тральщики:
 HMS Bramble (J11) — тральщик. Спущен на воду в 1938 году. В составе эскорта с 3 до .
 HMS Leda (J93) — тральщик. Спущен на воду в 1937 году. В составе эскорта с 3 до .
 HMS Seagull (J85) — тральщик, заложен: 15 февраля 1937. В составе эскорта с 3 до .
 HMS Windermere (FY 207) — В составе эскорта с 11 до .
 Корветы
 HMT Celia (T134) — корвет Шекспировского класса. В составе эскорта с 11 до .

Примечания 

Арктические конвои
1941 год в СССР